Rakovec steht für:

 Rakovec (Čaška), Dorf in der Gemeinde Čaška, Nordmazedonien
 Rakovec (Zagreb), Gemeinde in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien
 Rakovec, früherer Name der Gemeinde Rakovec nad Ondavou im Osten der Slowakei

Rakovec ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Rakovec (1899–1985), jugoslawischer Paläontologe und Geologe
 Uroš Rakovec (* 1972), slowenischer Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Rakowez
 Racovăț
 Rakovice
 Rakowitz